Het wereldkampioenschap superbike seizoen 1996 was het negende in de geschiedenis van het door de FIM georganiseerde wereldkampioenschap superbike. Het seizoen telde twaalf wedstrijden die telkens door middel van twee races werden verreden. Het seizoen begon op 14 april op het Circuito Internazionale Santa Monica in Italië en eindigde op 27 oktober op het Phillip Island Grand Prix Circuit in Australië.

De Australiër Troy Corser werd kampioen met zeven overwinningen. Ducati werd kampioen bij de constructeurs.

Kalender

Resultaten

Coureurs

Constructeurs

Externe link
 Officiële website